Nuvole – plurale di nuvola

Cinema 
 Nuvole – film della Disney del 2020

Musica 
 Nuvole – album di Gianni Celeste del 1993
Nuvole – singolo di Frankie hi-nrg mc del 2020
Nuvole – album di Random del 2021

Geografia 
 Nuvole – frazione di Città di Castello

Altro 
Nuvole – rivista italiana

Pagine correlate 
 Le nuvole
 Nuvola (disambigua)

Altri progetti